Отеро (исп. Otero; англ. Otero) — многозначный термин.

 Отеро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 
 Отеро-де-Эррерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Отеро, Блас де (1916—1979) — испанский (баскский) поэт и сценарист.
 Отеро, Каролина (1868—1965) — французская певица и танцовщица испанского (галисийского) происхождения, звезда и символ прекрасной эпохи.
 Отеро, Лисандро (1932—2008) — кубинский писатель и журналист, считается одним из зачинателей латиноамериканской документально-художественной литературы, дипломат.
 Отеро, Марсело (род. 1971) — уругвайский футболист, нападающий сборной Уругвая.
 Отеро Лугонес, Рамиро (1928—2013) — боливийский политик и правозащитник.
 Отеро, Ромуло (род. 1992) — венесуэльский футболист.
 Отеро, Сельсо (род. 1958) — уругвайский футболист, вратарь сборной Уругвая.
 Отеро, Хорхе (род. 1969) — испанский футболист, выступал на позиции защитника.
 Отеро, Хуан Ферней (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Отеро, Энрикета (1910—1989) — галисийская коммунистка, деятельница женского движения, участница национально-освободительной борьбы, учительница и партизанка.

Составные фамилии 

 Отеро Гарсия, Хуан Хосе (1913—1972) — испанский и советский военный деятель, участник Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны.